The Big Fight – film del 1930 diretto da Walter Lang
The Big Fight – cortometraggio del 2011 diretto da Stephyn Phillips
The Big Fight – cortometraggio del 2012 diretto da Eduardo Castrillo